Сторонкин — фамилия; имеет женскую форму Сторонкина.
 Сторонкин, Алексей Васильевич (1916—1994) — советский физикохимик, основатель кафедры теории растворов химического факультета ЛГУ.
 Сторонкин, Яков Михайлович (1862—1907) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Нижегородской губернии.